Паніна — жіноча форма російської прізвища .

Відомі носії 
</noinclude>
 Паніна Олександра Іванівна (в заміжжі  Куракіна; 1711-1786) — дочка російського генерал-поручика і сенатора І. В. Паніна сестра графів Микити і Петра Паніна.
 Паніна Анастасія Володимирівна (. 1983) — російська актриса і телеведуча.
 Паніна Антоніна — співачка Маріїнського театру до революції, меццо-сопрано.
 Паніна Белла Леонідівна (. 1965) — російський політик, депутат Державної думи.
 Паніна Валентина Вікторівна (. 1946) — радянська і російська актриса.
 Паніна Варвара Василівна ( Варя Паніна , 1872-1911) — виконавиця російських пісень і романсів.
 Паніна Олена Володимирівна (. 1948) — російський політик, депутат Державної Думи II, III, IV, V, VI і VII скликань. Член КПРС та Єдиної Росії.
 Паніна Марія Родіонівна (1746-1775) — російська дворянка, дружина Петра Івановича Паніна.
 Паніна Наталія Вадимівна (. 1971) — російська актриса.
 Паніна Ольга Борисівна (. 1961) — російська вчена доктор медичних наук, професорка МДУ
 Паніна Софія Володимирівна (1871-1957) — графиня, громадський і політичний діяч дореволюційної Росії. 
 Див. також 
 Паніно
 Панін